Finalen av Royal League 2006/2007 var den tredje och sista finalen av den skandinaviska turneringen Royal League. Finalen spelades mellan de två danska storklubbarna Brøndby IF och FC Köpenhamn på Brøndby Stadion i Brøndby, finalen vanns av Brøndby IF med 1–0. Finalen var FC Köpenhamn:s tredje raka final och deras första finalförlust. Det var däremot Brøndby IF:s första final och då även deras första finalvinst någonsin. Svensken Martin Ericsson blev matchhjälte för Brøndby IF då han gjorde matchens enda mål, i den 38:e matchminuten på straff.

Matchen

Källor
 Rsssf.no

Royal League 2006/2007